119 rok naszej ery
 119 rok przed naszą erą
 119 liczba naturalna
 galaktyka NGC 119
 planetoida (119) Althaea
 misja promu kosmicznego STS-119
 droga wojewódzka nr 119
 linia kolejowa nr 119
 Sonet 119 Williama Shakespeare'a
 Psalm 119
 niemiecki samolot Heinkel He 119
 samolot transportowy Fairchild C-119 Flying Boxcar
 lotniskowiec USS "Point Cruz" (CVE-119)
 119 to standardowy numer portu protokołu NNTP